TAP Portugal, Portugália nemzeti légitársasága
Trans Adriatic Pipeline (Adriai-gázvezeték)Az Adria-gázvezeték, angolul Trans Adriatic Pipeline, rövidítve TAP egy tervezett földgáz-vezeték, amely Görögországból Albánián és az Adriai-tengeren keresztül Olaszországba szállítana földgázt.